Eagleville, census-designated place située en Californie ;
 Eagleville (Missouri) ;
 Eagleville (Tennessee) ;
 Eagleville (Pennsylvanie).

Homonymie de localités aux États-Unis